

Patronyme
 Antonino Pagliaro, (1898-1973), fut un linguiste, philosophe, philologue et romaniste italien.
 Genny Pagliaro, (1988- ), est une haltérophile italienne.
 Michel Pagliaro, (1948- ), est un auteur-compositeur-interprète et guitariste de rock québécois.

Homonymie
Homonymie de patronyme